БРУ — многозначная аббревиатура:

 БРУ — Богословское рудоуправление
 БРУ — Бакальское рудоуправление
 БРУ — Белорусско-Российский университет в Могилёве
 БРУ — бетонно-растворная установка
 БРУ — боковая ручка управления в самолётах
 «БРУ-А» — быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу, «БРУ-К» — в конденсатор.

См. также 
 Бру